Nadasch ist der deutsche Name von:

 Trstín, Ort und Gemeinde im Okres Trnava des Trnavský kraj im Westen der Slowakei.
 Mecseknádasd, Ort in Ungarn